Пье́тро Ма́ньи (; 20 марта 1919, Роббьяте, Италия — 24 сентября 1992) — итальянский футболист, полузащитник, известный по выступлениям за «Ювентус», и футбольный тренер.

Карьера игрока 
Маньи начал свою карьеру в 1937 году в клубе Серии С «Варезе», за следующие три года сыграл за него 53 матча, забив 9 голов.

В 1940 году он перешёл в клуб Серии Б «Лигурия», в первом же сезоне забил 11 голов в 31 матче и помог команде выйти в Серию А. В Серии А дебютировал 25 октября 1941 года в игре против «Торино» (2:3).

В 1942 году Пьетро Маньи подписал контракт с «Ювентусом», дебютировал в команде 19 сентября 1942 года в кубковом матче с «Матер Рома». За свою карьеру в «Ювентусе» он сыграл на всех 11-ти позициях на поле, в том числе 13 декабря 1942 в игре с «Триестиной» (1:1) отгырал на позиции вратаря. В сезоне 1942/43 Маньи забил в лиге 10 голов, из них четыре — во второй игре против «Триестины» (6:2). Из-за Второй мировой войны чемпионат Италии проводился нерегулярно, поэтому за 6 лет в «Ювентусе» Маньи провёл лишь 106 матчей.

Покинув «Ювентус» в 1948 году, Маньи недолго выступал за клубы Серии А «Луккезе» и «Дженоа». В 1951 году он перешёл в команду Серии С «Лечче», в первом сезоне провёл за неё 10 матчей, а во втором был назначен играющим тренером. Проведя лишь 4 матча в качестве игрока, он помог команде избежать вылета из Серии С. Следующий сезон Маньи провёл в клубе Серии Д «Чезена» также в качестве играющего тренера.

Всего за свою карьеру игрока Пьетро Маньи сыграл 193 матча в Серии А, а во всех лигах — 307 матчей (52 гола).

Тренерская карьера 
После ухода из «Чезены» Маньи 4 года не тренировал клубы. В 1958 году он возглавил клуб Серии С «Про Патриа», в сезоне 1959/60 вывел его в Серию Б и в дальнейшем помог удержаться в лиге. В 1962 году Маньи стал тренером команды Серии Б «Бари» и сразу вывел её в Серию А, но по окончании сезона оставил команду. В 1965 году он возглавил «Варезе», с которым проработал один сезон, вылетев из Серии А. Далее Маньи недолгое время работал тренером «Павии» и «Салернитаны» и в 1969 году завершил карьеру.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на enciclopediadelcalcio.it

Футболисты Италии
Игроки ФК «Варезе»
Игроки ФК «Лигурия»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Луккезе»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Чезена»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Лечче»
Тренеры ФК «Чезена»
Тренеры ФК «Про Патрия»
Тренеры ФК «Бари»
Тренеры ФК «Варезе»
Тренеры ФК «Павия»
Тренеры ФК «Салернитана»